Dangerous ("pericoloso" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Paura d'amare (Dangerous) – film del 1935 diretto da Alfred E. Green
 Dangerous - film del 2021 diretto da David Hackl

Musica 
Dangerous – album di Rocky Roberts del 1979
Dangerous – album di Natalie Cole del 1985
Dangerous – singolo dei Roxette del 1989, dall'album Look Sharp!
Dangerous – album di Bill Hicks del 1990
Dangerous – album di Andy Taylor del 1990
Dangerous – album di Michael Jackson del 1991
Dangerous – traccia dell'album omonimo di Michael Jackson
Dangerous – singolo di Busta Rhymes del 1997
 Dangerous – singolo degli Ying Yang Twins del 2006, dall'album Chemically Imbalanced
Dangerous – singolo di Kardinal Offishall del 2008
Dangerous – singolo di M. Pokora del 2008
Dangerous – singolo di Cascada del 2009
Dangerous – singolo di James Blunt del 2011
Dangerous – singolo dei Within Temptation del 2013
Dangerous – singolo di David Guetta e Sam Martin del 2014
Dangerous – singolo di Madison Beer del 2022